Украинская Премьер-лига 2009/2010 — 19-й Чемпионат Украины по футболу. Начался 17 июля 2009 года матчем между командами «Ильичёвец» и «Закарпатье», который завершился со счётом 1:0. Последние матчи прошли 9 мая 2010 года. Чемпионом в 5-й раз стал донецкий «Шахтёр», обыграв в предпоследнем туре (29) прямого конкурента «Динамо» (Киев), опередив его на 6 очков.

Регламент 
Команды, занявшие 15 и 16 места по итогам чемпионата, покинут Премьер-лигу и перейдут в Первую лигу.

В случае равенства очков у двух или более числа команд, для распределения мест используются
показатели в виде:
 количества общих побед во всех матчах
 разницы забитых и пропущенных мячей во всех матчах
 числа забитых мячей во всех матчах
 результаты личных встреч (число очков, разница забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на выезде).

В случае равенства очков у первых двух команд итоговые места распределятся через «золотой матч».

Участники 
В Украинской Премьер-лиге в 2009—2010 годах приняли участие 16 команд.

По итогам сезона 2008/09 высшую лигу покинули футбольные клубы:
 «Львов» — 15-е место в турнирной таблице (26 очков)
 «Харьков» — 16-е место в турнирной таблице (12 очков)

Вместо них в Премьер-лигу квалифицировались футбольные клубы:
 «Закарпатье» — победитель Первой лиги 2008/09
 «Оболонь» — вице-чемпион Первой лиги.

Региональное распределение

Техническое оснащение команд

Составы

Тренерские изменения

Распределение мест по итогам турнира 
Победитель чемпионата начнёт своё выступление в Лиге чемпионов сезона 2010/11 с группового этапа. Команда, занявшая второе место — с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Клубы, занявшие 3, 4 и 5 места, а также победитель кубка примут участие в Лиге Европы 2010/11, с раунда плей-офф (4-го квалификационного раунда) и с 3-го квалификационного раунда соответственно. Команды, занявшие последние два места, отправятся в Первую лигу.

Результаты матчей

Итоговая таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|

Лидеры по турам

Статистика игроков

Бомбардиры 

В скобках указаны голы с пенальти

Ассистенты

Гол + пас

Вратари 

Включены лучшие вратари по соотношению проведённых игр и пропущенных голов, среди тех кто сыграл более 10 матчей

Арбитры 
По итогам опросов Премьер-лигой тренеров и капитанов участвующих команд, лучшим арбитром сезона стал Виктор Швецов

Стадионы

Статистика чемпионата

Общая статистика

Таблица посещаемости команд

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2009/2010 на официальном сайте Премьер-лиги
 Премьер-лига 2009/10 на официальном сайте ФФУ
 Премьер-лига 2009/10 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 2009/10 на сайте RSSSF
 Чемпионат 2009/10 на wildstat.ru
 Сезон 2009/10 на allplayers.in.ua
 Статистика премьер-лиги 2009/10 на stat-football.com
 Чемпионат Украины (Высшая лига), рейтинг посещаемости

2009/2010
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010
Футбол на Украине в сезоне 2009/2010